Sania Mirza e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Nicole Melichar e Anna Smith.

In finale Gabriela Dabrowski e Xu Yifan hanno sconfitto Ashleigh Barty e Casey Dellacqua con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Sania Mirza /  Monica Niculescu (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale)

 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno, ritirate)
 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (campionesse)

Alternate 
  Nicole Melichar /  Anna Smith (semifinale)

Wild card 
  Eugenie Bouchard /  Sloane Stephens (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Connecticut Open 2017